Gagarinskij rajon 
Gagarinskij rajon, rajon dell'Oblast' di Smolensk
Gagarinskij rajon, rajon di Mosca
Gagarinskij rajon, rajon di Sebastopoli

Pagine correlate 

Gagarin